Страсбургер (Strasburger) — фамилия, распространённая в Польше и Германии.

Известные носители:
 Страсбургер, Герман (1909—1985) — немецкий историк, внук Эдуарда Страсбургера, сын Юлиуша Страсбургера.
  (род. 1947) — польский актёр театра и кино.
  (1845—1883) — участник Польского восстания 1863 года, позже судья; родной брат Эдуарда Страсбургера.
  (род. 1964) — немецкий политик.
 Страсбургер, Генрих (1887—1951) —  польский политик, юрист; племянник (сын сводного брата) Эдуарда Страсбургера.
 Страсбургер, Эдуард (1844—1912) — немецкий ботаник польского происхождения.
  (1871—1934) — немецкий медик, сын Эдуарда Страсбургера.